Stadtbezirk Südwest steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Bochum, siehe Bochum-Südwest
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt Südwest
 Leipzig, siehe Leipzig-Südwest
 Moskau, siehe Südwestlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)